een tank uit de Tweede Wereldoorlog; zie Panzerkampfwagen VIII Maus
 een stripverhaal van Art Spiegelman; zie Maus (strip)
 een verzamelnaam voor verschillende artikelen en bestaat uit: - Mindarchology - De persoonlijkheid/Utopie Maus - Parallelle Universums ..."); zie Mausart

personen
 Michel Maus
 Octave Maus